Robert Griess ist der Name folgender Personen:

* Robert Griess (Mathematiker) (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker
 Robert Griess (Kabarettist) (* 1966), deutscher Kabarettist und Autor